Bachverein bzw. Bach-Verein ist der Name verschiedener Chöre:
 Aachener Bachverein
 Bachverein in Hannover, wurde 1867 in den Hannoverschen Oratorienchor integriert
 Bach-Verein Köln (Konzertveranstalter und Chor)
 Bach-Verein in Leipzig, wurde 1920 in den Leipziger Gewandhauschor integriert
 Bach-Verein Wupperfeld, siehe Wupperfelder Abendmusiken

Siehe auch:
 Bachchor
 Bachgesellschaft